Vierhöfen ist der Ortsname bzw. ehemalige Ortsname von:

 Vierhöfen, Gemeinde im Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Vierhöfen (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Vierhöfen (Wallersdorf), Ortsteil des Marktes Wallersdorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Fewralskoje (Kaliningrad, Krasnosnamensk) (bis 1938: Bludszen/Bludschen, 1938 bis 1946: Vierhöfen, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Čtyří Dvory (bis 1945: Vierhöfen), Ortsteil der Gemeinde Prosetín, Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien